przedsionek budynku
 przedsionek serca
 przedsionek ucha wewnętrznego